Лоарре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Замок Лоарре — испанская крепость, возвышающаяся в регионе Арагон, неподалёку от испанско-французской границы.